Ба́шня Орёл (также Городецкая башня) — многогранная глухая башня Смоленской крепостной стены.

Название «Городецкая» башня получила от располагавшегося перед ней с внешней стороны земляного укрепления, называвшегося «городком», а «Орёл» — от Орлова укрепления, располагавшегося на склоне горы ниже башни.

Местонахождение и внешний вид 
Башня Орёл находится в 200—250 метрах восточнее улицы Тимирязева. Находится в составе наиболее длинного из сохранившихся до наших дней фрагментов Смоленской крепостной стены, между Поздняковой и Авраамиевской башнями.

Башня была построена по проекту Фёдора Коня в 1595 году. Форма основания башни — шестадцатигранник, однако издалека кажется, что башня Орёл круглая. Благодаря тому, что башня сильно выступала из линии крепостных стены («глухая» башня), она обеспечивала как фронтальный бой, так и оборону примыкающих прясел.

Башня являлась одним из самых мощных восточных узлов крепости. Во время её строительства под фундаментом был сооружён слуховой ход.

История башни 
Башня Орёл пострадала во время осады Смоленска в 1609—1611 годах, а также при осаде московским войском воеводы Шеина в 1632—1634 годах. Оба раза после разрушений поляками башня была восстановлена.

В середине XVIII века прибывший из Польши под именем графа Змеявского аферист построил неподалёку от башни Орёл кирпичный завод, который являлся маскировкой для деятельности банды беглых каторжников и дезертиров, занимавшихся фальшивомонетным делом, обменивая затем фальшивые деньги на настоящие на территории Польши. Для отпугивания обычных людей Змеявский и его сообщники рядились под представителей нечистой силы. Деятельность банды продолжалась в течение 15 лет. Когда готовившийся к пострижению в монахи Троицкого монастыря бывший камердинер Змеявского умер, у него нашли покаянную записку, в которой он изобличил своего хозяина. Поднятые ночью по тревоге подразделения смоленского гарнизона оцепили башню Орёл. Через найденный лаз солдаты спустились в подземелье, где были арестованы двадцать членов банды во главе со Змеявским, а также большое количество фальшивых монет и мешки с монетами, предназначенными для переплавки. Фальшивомонетчики были отправлены на каторгу, завод был разрушен, а ход в подземелье — завален.

В 1706 году башня была защищена земляной насыпью.

До начала реставрации имела большие трещины, в результате чего на башне постоянно соревновались альпинисты. Проход в башню был возможен с прилегающих к ней прясел стены через внутренние лестницы. В 2015 году после реставрации башня была замурована.

Примечания

Ссылки 
 Башня Орёл: история, фотографии, описание

Орёл
Достопримечательности Смоленска